Ариан-5 ECA (также известная как сегмент S1) — модификация ракеты-носителя Arianespace Ariane 5, предназначенная для доставки чрезвычайно тяжёлых грузов на геопереходную орбиту — до  (до  при сдвоенном запуске), на низкую земную орбиту — до . Компания Arianespace разработала эту модификацию в целях экономии ресурсов: одна ракета на старте может запустить сразу два очень больших спутника.

Планируется, что Ариан-5 ECA, являющейся улучшенной версией Ариан-5 Generic launcher, повысит конкурентоспособность Европы в коммерческом секторе космических перевозок.

Модификации и будущее развитие 
Модификации в верхнем сегменте усилителей EAP вместимость топлива на  () больше, что даёт дополнительные  тяги в первые 20 секунд после старта. Двойные бустеры оснащены новым соплом с меньшим количеством деталей и развивают тягу в , что в 10 раз больше двигателя центральной ступени.

Улучшенная версия криогенного двигателя  выдаёт до  тяги, что на  или  больше по сравнению с первой версией. Было повышено давление в баках и увеличена их ёмкость на  больше для жидкого кислорода, из-за этих изменений в смеси был разработан новый кислородный турбонасос.

Первая модификация ракеты-носителя была разработана 11 декабря 2002 года, последняя 72-я модификация была произведена 26 ноября 2019 года. Следующая версия ракеты-носителя — Ариан-5 ECA+, способная выводить на геопереходную орбиту уже до , её первая модификация выпущена 6-го августа 2019 года.

Примечания

Ссылки 

 

Ракеты-носители
Космонавтика Европы